JCI est un sigle qui peut désigner :

 Journal of Clinical Investigation, une revue scientifique spécialisée dans la recherche biomédicale ;
 Johnson Controls Inc., une société américaine spécialisée dans les équipements pour automobiles et dans les systèmes de climatisation.